Spellbound — второй студийный альбом американской певицы Полы Абдул, выпущенный в мае 1991 года. Международную известность альбому принесли такие синглы, побывшие радиохитами как, «Rush Rush», «The Promise of a New Day», «Blowing Kisses in the Wind», «Vibeology» и «Will You Marry Me?». Альбом стал трижды платиновым в США и достиг 1 места в Billboard 200, разойдясь тиражом в 7 миллионов копий.

При микшировании некоторых треков использовалась технология .

Список композиций 

Примечание
  При микшировании использовалась технология .

Чарты

Сертификации

Производственный персонал 
 Продюсеры: Питер Лорд, Пэйсли Парк, Ви Джеффри Смит, Джордж Коранте и Дон Уос
 Звукоинженеры: Вольфганг Эйнхольтц, Эд Черни, Дон Фийнерг, Эрни Фрейджер, Род Халл, Майкл Копплман, Грэг Лейни, Дэйв Пенсадо

Участники записи 
 Ведущий вокал и : Пола Абдул
 Бэк-вокал: Свит Пи Аткинсон, Сэр Харри Боуэнс, Салли Дфорски, Колин Ингланд, , Питер Лорд, , 
 Гитары: Майк Кэпмбелл, Марк Голденберг, Рэнди Джекобс, Клифоорд Муни Пасси, Ви Джеффри Смит
 Kлавишные: Джордж Коранте, Том Хаммер, Питер Лорд, , Ви Джеффри Смит
 Орган: 
 Бас: Тим Драммонд
 Ударные: , Рокки Брайант
 Перкуссия: 
 Труба: 
 Тенор-саксофон: 
 Баритон-саксофон: 
 Губная гармоника: Стиви Уандер
 Виолончель: Стюарт Канин
 Директор по свету: Билли Хислип
 Фотографии: Роберт Лобетта

Примечания 

Поп-альбомы
Альбомы Virgin Records
Альбомы на английском языке
Альбомы США
Альбомы, спродюсированные Принсом
Альбомы Полы Абдул